Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Feyenoord Rotterdam nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013.

Stagione 
Il Feyenoord chiuse la stagione al 3º posto in classifica, centrando la qualificazione per l'Europa League 2013-2014. L'avventura nella Coppa d'Olanda 2012-2013 si chiuse invece ai quarti di finale, con l'eliminazione per mano del PSV. La squadra partecipò anche alla Champions League 2012-2013, ma fu sconfitta al terzo turno di qualificazione dagli ucraini della Dinamo Kiev. Ripescato quindi in Europa League, il Feyenoord venne eliminato dai cechi dello Sparta Praga agli spareggi. Il calciatore più utilizzato in stagione fu Lex Immers, con 40 presenze (32 in campionato, 4 nella Coppa d'Olanda, 2 in Champions League e 2 in Europa League), mentre il miglior marcatore fu Graziano Pellè con 29 reti (27 in campionato e 2 nella coppa nazionale).

Maglie e sponsor 
Lo sponsor tecnico per la stagione 2012-2013 fu Puma, mentre lo sponsor ufficiale fu ASR Nederland. La divisa casalinga era composta dalla classica maglietta bianca e rossa, con pantaloncini e calzettoni neri. Quella da trasferta era invece completamente blu scuro, con inserti celesti.

Rosa

Calciomercato

Sessione estiva (dal 01/07 al 31/08)

Sessione invernale (dal 01/01 al 31/01)

Risultati

Eredivisie

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa d'Olanda

Champions League

Europa League

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 

2012-2013